Меннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Меннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале